Boršov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Boršov, deutsch Borschau, Gemeinde im Okres Jihlava
 Boršov (Kyjov), deutsch Borschau, Ortsteil von Kyjov, Okres Hodonín
 Boršov (Malšín), deutsch Gießhübl, Wüstung auf den Fluren von Malšín, Okres Český Krumlov
 Boršov (Moravská Třebová), deutsch Porstendorf, Ortsteil von Moravská Třebová, Okres Svitavy
 Boršov nad Vltavou, deutsch Payreschau oder Bareschau, Gemeinde im Okres České Budějovice